Trueblood es un apellido que puede referirse a:

Kenneth Trueblood (1920–1998), químico estadounidense. 
Alan S. Trueblood (1917-2012), traductor, hispanista y cervantista estadounidense.
Lyda Trueblood (1892-1958), asesina en serie estadounidense.